Кубок эмира Катара 2014 года — 42-й розыгрыш Кубка эмира Катара. В нём приняли участие клубы двух высших футбольных дивизионов Катара.

Жеребьёвка сетки турнира состоялась 8 апреля 2014 года.

Победителю турнира было гарантировано участие в Лиге чемпионов АФК 2015.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте rsssf.com
 Результаты на сайте goalzz.com

Спорт в Катаре в 2014 году
Катар
Кубок эмира Катара